Csebény, magyarországi község Baranya megyében, a Szigetvári járásban.
 Csebény, Alsó- és Felsőcsebény egyesítésével megalakított szlovákiai község az Eperjesi kerületben, a Mezőlaborci járásban.